Fafnir steht für

 Fafnir, einen Riesen der germanischen Mythologie in Drachengestalt
 Fafnir (Stern), Eigenname des Sterns 42 Draconis
 Fafnir, ein Unternehmen für Tankstellentechnik in Hamburg
 Fafnir-Werke, ehemaliger deutscher Automobilhersteller aus Aachen
 Fafnir (Segelflugzeug, 1930), ein Hochleistungssegelflugzeug
 Bramo 323 „Fafnir“, Flugzeugmotor